Кейс-Вестерн-Резерв университет (, часто просто Case Western или Case) — частный исследовательский университет в Кливленде, штат Огайо, США. По версиям различных рейтингов, входит число 200-250 лучших университетов мира.

История 
Образован в 1967 году слиянием Кейсовского технологического института (основанного в 1881 году филантропом Леонардом Кейсом-младшим) и Университет Западного резервного района (основан в 1826 году). Именно в этом университете будущий нобелевский лауреат Альберт Майкельсон проводил свои опыты по изучению зависимости скорости света от направления.

Профиль 
Университет занимает 158 место в рейтинге лучших университетов мира по версии журнала Times Higher Education и 213 позицию в рейтинге вузов мира, составленном агентством . Среди сотрудников и выпускников университета насчитывается 16 нобелевских лауреатов. Университет особенно известен исследованиями в областях электрохимии и электрохимической инженерии.

Известные сотрудники и выпускники 
 Альберт Майкельсон — физик, нобелевский лауреат
 Кнут, Дональд Эрвин — учёный в области информатики.
 Джон Маклауд — нобелевский лауреат, открывший инсулин
 Фредерик Роббинс — нобелевский лауреат, создатель вакцины против полиомиелита
 Фредерик Райнес — физик, нобелевский лауреат, открыл частицу нейтрино
 Роджер Желязны — писатель-фантаст, трехкратный лауреат премии «Небьюла» и шестикратный лауреат премии «Хьюго»
 Пол Бакхейт — программист и бизнесмен, создатель Gmail

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография Леонарда Кейса (англ.)
 Официальный журнал университета Case Western Reserve "Case Western Essay " (англ.)

Культура Кливленда
Университет Кейс Вестерн Резерв
Ассоциация американских университетов